Илийцы, кульджинцы ( или ғулҗилиқлар; устаревшее название таранчи) — крупная этнографическая группа (юрт) уйгуров. Говорят на илийском говоре центрального диалекта новоуйгурского языка. Антропологически относятся в большинстве к смешанному южносибирскому типу, встречаются также представители памиро-ферганского типа европеоидной расы. в основном проживают в Илийском крае, а также составляют большинство среди уйгуров Центральной Азии (Алматинская, Талдыкорганская области Казахстана и Прииссыкулье в Киргизии), также широко расселены по региону, в г. Урумчи, Более двух миллионов таранчи находятся в США, Турции, странах Евросоюза, Саудовской Аравии, Австралии и Канаде.

Термин таранчи 

Таранчи (от слова «тары» — просо) — средневековый термин, употреблявшийся для обозначения оседлых мусульманских земледельцев китайской области Кульджа в современном СУАР, в особенности тех, кто имел тюркское или тюркско-монгольское происхождение. В некоторых источниках термин стал употребляться и по отношению ко всем земледельческим мусульманским народам тюркско-монгольского происхождения всей Средней Азии, так как в переводе с чагатайского языка попросту означает «земледелец», «крестьянин».

История 

Существуют две основные версии появления уйгуров в Илийской долине. Одна из них автохтонная, вторая, что илийские уйгуры являются потомками переселенцев из Кашгарии (в период с XVII по XIX вв.). Скорее всего часть илийцев имеет автохтонное происхождение, а часть является потомками мигрантов из Кашгарии.

Автохтонная версия 
Илийский край исторически был регионом сосуществования кочевых и оседлых этнических групп. Известно, что с периода Караханидского государства (10-13 века) в Илийской долине были крупные поселения и города, такие как Илибалык, Алмалык, население которых было тюркского происхождения и занималось земледелием, скотоводством.
Страна обладает городами и селениями. Часть халлухов — охотники, часть — земледельцы, а часть — пастухи.
По сведениям русского этнографа Н. Н. Пантусова, в Илийской долине жили шейхи таранчей, которые были потомками шейхов, обративших в Ислам Туглук Тимур-хана (14в), они следили за мазарами, владели тазкирой (родословной и биографией) местных святых и чагатайских ханов.
Похоронены в этом здании сам Туглук-Тимур-хан, жена его Биби-Карие и пятеро детей — всего семь человек. Так толкуют местные шейхи, призванные преемственно охранять эти могилы.По рассказу таранчей, в Самарканде есть мечеть Ханым. Самая ханым есть дочь Туглук-Тимур-хана, и этот надгробный памятник Туглук-Тимур-хану сделала дочь его Ханым.
У местных шейхов нет шеджере или биографии о Туглук-Тимур-хане. Они говорят, что шеджере погибло во время восстания таранчей в начале 60 годов. Смутно они указывали, что шеджере должно быть у таранчей, живущих близ Чилика (сел. Зайцевского), или в Талгаре (сел. Алексеевское) у казия Таира-хаджи, или же в сел. Караме.
Шеджере или тезкере сгорела во время сожжения и разграбления солонами сел. Мазара. Она хранилась у шейха Аиб-хаджи, который ушел в 1901 году вторично в Мекку. Остался здесь сын его Мустафа-хаджи. Шейхи довольствуются теперь маленькой книжкой о Туглук-Тимур-хане, составленной Темюр-Ахуном, восьмым предком нынешнего шейха.
Приведенный выше рассказ взят из книги «Тезкере шейха Мухаммед-Садыка Бузургвора». Это тезкере находится у шейха Мумин-Абдуррахимова в Мазаре.

Мазары илийских уйгуров

Настоящее время 
Илийцы(Таранчи) проживают в Кульдже,еще много Илийцев(Таранчи) проживают в городах Урумчи,Кашгар,Хотан,Алтай и большинство Илийцев(таранчи) проживают в Казахстане,Турции,США, в странах Евросоюза,Японии и др. 
Илийцы(Таранчи) обычно занимаются малым и средним бизнесом,торговлей. Вали-Ахун Юлдашев первый Уйгурский купец Казахстана,Алиджан Ибрагимов Казахстанский,Великобританский миллиардер уйгурского происхождения,семья Кузиевых и другие.

Галерея

Известные илийцы 
 Супиев Турган, учёный, академик, доктор медицинских наук
 Садыр Палван
 Шухрат Миталипов, учёный-генетик
 Вали Ахун Юлдашев, крупный предприниматель конца 19 нач. 20 вв., меценат
 Ахметжан Касыми
 Алахан Султан
 Юсупов Исмаил
 Кужамьяров Куддус
 Розыбакиев Абдулла
 Ходжамьяров Махмуд, агент ЧК (участник операции по ликвидации атамана Дутова)
 Мусалимов Абдурашит Янмасович - поэт, прозаик и литературовед.
 Гани (Батур) Маматбакиев - лидер уйгурских восстаний за освобождение от китайской колонизации.
 Зия Самеди (1914-2000) - уйгурский писатель. Заслуженный участник союза писателей Казахстана (1987).
 Масимжан Зульфикаров (1925) – Уйгурский писатель, драматург, поэт, уроженец Алматинской обл.
 Дильназ Ахмадиева (1980) – Казахстанская певица.

См. также 
 Илийский султанат
 Уйгуры Алматы
 Уйгурские общины Центральной Азии

Примечания 

Уйгуры
Субэтносы уйгуров